Эрен — многозначный термин:
 Эре́н () — коммуна во французском департаменте Кальвадос
 Эре́н () — коммуна во французском департаменте Коррез
 Эре́н () — коммуна во французском департаменте Сомма
 Эре́н () — река на юге Франции
 Эрен, Хасан (; 1919—2007) — турецкий лингвист, тюрколог
 Албайрак, Эрен (; род. 1991) — турецкий футболист
 Дердийок, Эрен (; род. 1988) — швейцарский футболист курдского происхождения
 Крюгер, Эрен (; род. 1972) — американский сценарист и продюсер
 Макгихи, Эрен (; род. 1976) — бывший американский сноубордист и актёр
 Эрдем, Эрен () — турецкий политик
 Эрен Йегер (яп. エレン・イェーガー Эрен Е:га:) — персонаж аниме «Атака на титанов»